Dětský pěvecký sbor Paleček z Horních Počernic vede od roku 2015 sbormistryně Šárka Mistrová. Stálým klavírním doprovodem je Martina Hudáčeková. Zpívají v něm děti od 10 do 18 let a učí se správné pěvecké technice, za což je mnohdy oceňován na mnoha významných soutěžích (např. Svátky písní Olomouc, Porta Musicae, Soutěž ZUŠ...). Paleček je pojmenován po již vyschlém rybníčku v Horních Počernicích, který nesl stejný název. Na to také odkazuje modrá barva šatů typická pro celý sbor.

Děti do Palečku postupují z přípravného sboru Malíček kde zpívají děti od 5 do 10 let. 

Děti ze sboru Paleček každý rok jezdí na letní týdenní soustředění, kde je pro ně připraven jak pěvecký tak zábavný program.

Děti jsou vedeny ke správné pěvecké technice a hlavně k radosti ze zpívání.

Dětský pěvecký sbor Paleček z Horních Počernic má za sebou řadu ocenění:

 V roce 2015  Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní -   zlaté pásmo   Soutěži dětských pěveckých sborů Zvoneček – zlaté pásmo
 V roce 2016   zlaté pásmo v Krajském kole soutěže základních uměleckých škol pořádané  MŠMT 
 V roce 2017   zlaté pásmo v krajském kole Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů a  postup a úspěšné vystoupení na Celostátní přehlídce dětských sborů v Uničově  (ocenění za provedení písně J. Temla: Povodeň)
 V roce 2018    Titul absolutního vítěze v  soutěži dětských pěveckých sborů Porta musicae  2018 v Novém Jičíně + cena za nejlepší provedení povinné písně P. Ebena: Bílé a  růžové peřiny 
 Na jaře roku 2019  zisk zlatého pásma v kategorii velké sbory + Cena za příkladné vedení dětského  sboru Šárce Mistrové  a zlatého pásma v kategorii komorní sbory do 21 členů v  krajském kole soutěže ZUŠ pořádané MŠMT  v celostátním kole soutěže ZUŠ v Litomyšli zisk zlatého pásma v kategorii velké  sbory + Zvláštní cena za provedení skladby Koosen (Stokes Tobin) a v kategorii  komorní sbory do 21 členů zisk zlatého pásma + Zvláštní cena poroty za  dramaturgii soutěžního vystoupení.
 Listopad 2019                                                                                                                                                                                                 Mezinárodní soutěž pěveckých sborů v Pardubicích –zlaté pásmo
 V roce 2022                                                                                                                                                                                                                          Svátky písní Olomouc – zlaté pásmo a vítěz kategorie A2, zlaté pásmo a  vítěz kategorie E+ ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE
 V roce 2023                                                                                                                                                                                                                          Soutěž pěveckých sborů pořádané MŠMT – vítěz kategorie velké sbory do  16 let a zlaté pásmo, ocenění za hlasovou kulturu

Koncerty

Každý rok DPS Paleček společně s přípravnými sbory vystupuje na velkém

vánočním a na konci roku na závěrečném koncertě, který se koná např. v

Divadle Horní Počernice, v klášteře Emauzy, v Muzeu hudby v Klementinu.

Kromě těchto velkých koncertů vystupuje při různých slavnostních

příležitostí v Horních Počernicích.

Z větších akcí:

V roce 2016 Paleček vystoupil na festivalu Nymburské dny Bohuslava Matěje

Černohorského a v Milovicích na akci Děti dětem, věnované dětem z dětských

domovů.

Každý rok na zahájení sezóny Divadla Horní Počernice

Na vánočním festivale Hradčanské putování na Pražském hradě

Velké koncerty s Pražským filmovým orchestrem

V roce 2017 se podílel na CD jazzové klavíristky Kristiny Bárta s názvem

Emma22 a na natočení videoklipu písně “Bráním se dojetí“ s Janem Cinou.

DPS Paleček má 

Facebook   "Dětský pěvecký sbor Paleček" 

Instagram   "dps_palecek" 

YouTube   "DPS Paleček" 

Webové stránky DPS Paleček http://sborpalecek.cz/